Ю́рий Серге́евич Боровико́в (род. 29 июля 1978, Усть-Каменогорск , Восточно-Казахстанская область, СССР) — доктор технических наук, профессор, ректор Новгородского Государственного Университета им. Ярослава Мудрого. Член Президиума Российского Национального Комитета CIGRE — Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых — научных руководителей авторского коллектива (2017). Автор и соавтор более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 учебных пособий и 13 патентов на изобретения.

Биография 
 В 1995 г. с отличием окончил среднюю школу им. Д. М. Карбышева в Восточно-Казахстанской области.
 В 2000 г. с отличием окончил факультет автоматики и электромеханики Томского политехнического университета (специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»).
 С января по май 2000 г. — техник кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Томского политехнического университета.
 В июле 2000 — декабре 2002 г. — ассистент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Томского политехнического университета (аспирант Томского политехнического университета).
 В 2001 г. получил диплом с отличием Томского политехнического университета по специальности «Экономика и управление на предприятии».
 В январе — сентябре 2002 г. — ведущий специалист Информационно-аналитического центра Томского политехнического университета (ассистент Томского политехнического университета).
 В сентябре 2002 — июле 2004 г. — помощник первого проректора Томского политехнического университета (ассистент Томского политехнического университета).
 В июле 2004 — августе 2006 г. — начальник отдела развития персонала и кадрового резерва Томского политехнического университета (доцент Томского политехнического университета).
 В августе 2006 — апреле 2008 г. — заместитель директора Информационно-аналитического центра Томского политехнического университета (доцент Томского политехнического университета).
 В апреле 2008 — сентябре 2015 г. — заведующий кафедрой электроэнергетических систем Томского политехнического университета.
 В июне 2010 — августе 2014 г. — проректор-директор Энергетического института Томского политехнического университета.
 В сентябре 2014 — ноябре 2017 г. — проректор по образовательной деятельности, профессор Томского политехнического университета.
 В ноябре 2017 — июне 2022 г. — исполняющий обязанности ректора, с июня 2022 г. — ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Научная деятельность 
С 2000 по 2003 г. обучался в аспирантуре ТПУ по специальности «Электромеханика и электрические аппараты» под научным руководством профессоров Р. Ф. Бекишева и С. И. Качина. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Программно-аппаратные средства оценки коммутационной напряженности коллекторных электрических машин» в Томском политехническом университете. В 2008 г. было присвоено ученое звание доцента. В 2014 г. защитил докторскую диссертацию «Мультипроцессорная моделирующая система реального времени электроэнергетических систем с активно-адаптивными сетями» (научный консультант — профессор А. С. Гусев). В 2015 г. присвоено ученое звание профессора. Подготовил четырёх кандидатов технических наук (2008, 2010 и 2013 гг.). Основная область научных интересов — моделирование электроэнергетических систем. Автор и соавтор более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 учебных пособий и 13 патентов на изобретения.

Профессиональные членства 
 Член Президиума Российского Национального Комитета CIGRE — Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).
 Председатель Совета Новгородского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“».
 Член Правления Ассоциации инженерного образования России.

Политическая деятельность 
В 2017—2020 гг. депутат Думы Томска VI созыва по вузовскому одномандатному округу № 2. 13 сентября 2020 года на довыборах по одномандатному округу № 9 избран депутатом Новгородской областной думы VI созыва от партии «Единая Россия».

Награды 
 2016 — Почетная грамота Администрации Томской области.
 2016 — Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
 2017 — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых — научных руководителей авторского коллектива (2017).

Ссылки 
 Профиль Ю. С. Боровикова на сайте НовГУ им. Ярослава Мудрого
 Профиль Ю. С. Боровикова на корпоративном портале ТПУ

Примечания 

Родившиеся 29 июля
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся в Усть-Каменогорске
Учёные по алфавиту
Ректоры вузов России
Доктора технических наук
Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Преподаватели Новгородского государственного университета
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Депутаты Думы города Томска